Hősök tere – stacja metra w Budapeszcie.
 Hősök tere – Plac Bohaterów w Budapeszcie